Составы команд-участниц Кубка конфедераций 2005 представлены ниже. В состав должно было входить по 23 игрока, из них 3 — голкиперы. Возраст игроков приведён по состоянию на 15 июня 2005 года — день старта турнира.

Группа A

Состав был объявлен 7 июня.

Состав был объявлен 5 июня.

Состав был объявлен 18 мая. 31 мая травмированного Дитмара Хаманна заменили на Марко Энгельхардта, а 2 июня также травмированного Мирослава Клозе — на Томаса Брдарича.

Состав был объявлен 8 июня.

Группа B

Состав был объявлен 19 мая. Вместо отказавшегося от участия в турнире Роналдо был вызван Графите, но тот получил травму, и 2 июня его заменили на Жулио Баптисту. Вместо повредившего голеностоп Жулиано Беллетти вызвали Майкона, а травмированного Алекса заменили на Эду .

Предварительный состав, включающий только легионеров, был объявлен 19 мая. Окончательный состав был объявлен 6 июня.

Состав был объявлен 5 июня



Примечания 

2005
2005 год в футболе
Кубок конфедераций 2005